NGC 7720-1
NGC 7720-2